Desa Pamriyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pamriyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 109,85), Jawa Tengah, 
 Desa Pamriyan (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,14), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar